Афумаци има више значења:

 Афумаци (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Афумаци (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Афумаци (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Афумаци (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Афумаци (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији